Die Tour de France für Automotobile 1962 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 15. bis 23. September in Frankreich und Belgien ausgetragen.

Das Rennen 
Zum ersten Mal seit der Wiedereinführung des Rennens 1951 wurde die Tour Auto nicht in Nizza gestartet, sondern in Rouen. Etappenziele der fünf Teilstücke waren Tours, Toulouse, Nizza, das belgische Spa und Reims, wo die Tour am 23. September endete. 116 Teilnehmer nahmen das 5979 km lange Rennen auf, 46 davon erreichten das Ziel. 14 Wertungsprüfungen waren zu absolvieren, darunter Berg- und Rundstreckenrennen. 

Ferrari hatte einen neuen Gran-Turismo-Rennwagen entwickelt, den Ferrari 250 GTO, der auch bei der Tour zum bestimmenden Rennfahrzeug in der GT-Klasse werden sollte. Aber der schnellste GTO, mit Jo Schlesser am Steuer und dem ehemaligen Skirennläufer Henri Oreiller als Beifahrer, verlor 54 Minuten bei einem Ausrutscher bei der Sonderprüfung in Le Mans. Das Duo musste sich mit dem zweiten Rang in der Gesamtwertung zufriedengeben. Die beiden GTO’s von Carlo-Maria Abate und Edgar Berney fielen mit technischen Defekten aus und Lucien Bianchi verlor seine Siegeschance nach einem Unfall mit einem Milchlastwagen. Somit feierte André Simon einen Überraschungssieg auf seinem Ferrari 250 GT. Es war der siebte Gesamtsieg in Folge für einen Ferrari 250GT.

In der Tourenwagenklasse führte Bernard Consten eine Phalanx von vier Jaguar Mark II an und feierte seinen dritten Gesamtsieg in Folge. Die beiden britischen Ladys Rosemary Smith und Rosemary Sears siegten auf einem Sunbeam Rapier in der Damenwertung der Tourenwagenklasse und wurden Zwölfte im Gesamtklassement. In der GT-Klasse kam kein Damenteam in die Wertung.

Ergebnisse

Schlussklassement 

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 
 Gemeldet: 116
 Gestartet: 116
 Gewertet: 46
 Rennklassen: 2
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 5979,000 km
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 
 Rennergebnisse

1962
Motorsportveranstaltung 1962